Захарцов — русская фамилия. Известные носители:
 Захарцов, Вячеслав Владимирович (род. 1968) — российский шахматист.
 Захарцова, Ольга Викторовна (род. 1988) — российская дзюдоистка и самбистка.